Fryderyki 2006 – nagrody przyznane w 2007 za rok 2006
 Fryderyki 2008 – nagrody przyznane w 2008 za rok 2007

Brak w zestawieniu „Fryderyków 2007” wynika ze zmiany dotychczasowej praktyki nazewnictwa kolejnych edycji nagród. Od 2008 oznaczane są one rokiem przyznania statuetek, nie zaś, jak działo się w latach poprzednich, rokiem, za który są one wręczane.